Региональное название ряда лекарственных растений:
 Алтей
 Будра
 Волчеягодник обыкновенный
 Манжетка обыкновенная
 Сивец луговой